Черво́на ри́ба — термін, під яким можуть мати на увазі:

 Червона риба — ненаукова назва найдорожчих європейських видів риб, під якою зазвичай розуміють осетрових і лососевих. Це історичне словосполучення, яке з'явилось у добу Київської Русі. Тривалий час воно було в перебігу здебільшого в російській кухні, в сучасній ресторанній справі вживається рідко. Історичність поняття обумовлює його сталість: хоча в XXI столітті асортимент дорогої риби постійно розширюється, нових екзотичних представників до розряду червоної риби не відносять. Інколи вжиток цього терміну помилково обмежують лише лососевими рибами, оскільки ті мають червоне м'ясо. Насправді етимологію цього терміну пояснюють як дослівний переклад , в якому слово «красная» слід розуміти в значенні «гарна», «найліпша»;
 Червона риба — синонімічна назва нерки, надана цій рибі за яскраво-червоний колір нерестового вбрання.